WHZ steht als Abkürzung für:
 Wasserhalbwertszeit, Dauer bis die Hälfte der in Löschschaum gebundenen Flüssigkeit ausgetreten ist
 Westsächsische Hochschule Zwickau
 Winterhärtezone, Klimazonen zur groben Einteilung über die Ansprüche an Pflanzen bezüglich der Robustheit im Winter (Winterhärte), siehe USDA-Klimazonen

Whz steht als Abkürzung für:
 Weichenheizung

WHZ